Рик Джонатан Лима Мораиш (, более известный, как Рик );  ) — бразильский футболист, нападающий клуба «Лудогорец».

Клубная карьера 
Рик — воспитанник клубов «Бока Джуниор», «Гремио», «Ивоти» и «Сеара». 19 января 2019 года в поединке Кубка Нордесте против «Сампайо Корреа» дебютировал за основной состав. 20 мая в матче против «Гремио» он дебютировал в бразильской Серии A. В 2020 году Рик помог клубу выиграть Кубок Нордесте. 30 мая 2021 года в поединке против «Гремио» он забил свой первый гол за «Сеара».

В начале 2022 года Рик перешёл в болгарский «Лудогорец».

Достижения 

Клубные

 «Сеара»
 Обладатель Кубка Нордесте —2020

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Сеара»